Przywara ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Przywara (1889–1972), Theologe und Religionsphilosoph
 Otto Przywara-Kutz (1914–2001), deutscher Schwimmer
 Rainer Przywara (* 1962), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer